Thuso Phala (Soweto, 1986. május 27. –) dél-afrikai válogatott labdarúgó, az élvonalbeli SuperSport United középpályása.

További információk 

1986-ban született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
A Kaizer Chiefs labdarúgói
A Mamelodi Sundowns labdarúgói
A Supersport United labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek